USS Miami war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Miami in Florida bzw. Miami Valley in Ohio benannt wurden:

 USS Miami (1861)
 USS Miami (CL-89)
 USS Miami (SSN-755) (U-Boot)

Miami